Высшая лига сезона 2016/17 — 25-й розыгрыш в истории Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, основанной в 1992 году.

Регламент 
Чемпионат проходила в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играли между собой в 4 круга (по 4 игры, 2 дома и 2 в гостях) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играли в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходили команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четвертьфинале играют до 3 побед, а полуфинал и финал играют до 4 побед.

Матчи за  место борются полуфиналисты, до 4 победных серии. Выигравшии становится Бронзовым призерем.

Регулярный чемпионат

Плей—офф

Бомбардиры

Личные награды 
 Лучший вратарь — Дмитрий Мальгин (Номад)
 Лучший защитник — Артемий Лакиза (Номад)
 Лучший нападающий — Дмитрий Орлов (Темиртау)
 Лучший новичок — Александр Борисевич (Темиртау)

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2017
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2016/2017
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2017

Ссылки 
 Высшая лига Казахстана 2016/17
 Определены лучшие игроки чемпионата Казахстана

Хоккей с шайбой в Казахстане
2017 год в хоккее
2016 год в хоккее
2016/2017